Salambue (Panyabungan), een plaats in Indonesië
Salambue (Padang Sidempuan Tenggara), een plaats in Indonesië
Salambue (Sosa), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing